Maplehurst steht für: 

 Maplehurst (Michigan), Ortschaft im Calhoun County, Michigan, USA 
 Maplehurst (New York), Ortschaft im Cattaraugus County, New York, USA 
 Maplehurst (Tennessee), Ortschaft im Sullivan County, Tennessee, USA 
 Maplehurst (Wisconsin), Ortschaft im Taylor County, Wisconsin, USA
 Maplehurst (Town, Taylor County), Town(ship) in Wisconsin, USA